
Лок может означать:

Фамилия 
(, ) — английская и французская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1975) — шотландский футболист.
 Лок, Джозеф (1805—1860) — английский железнодорожный инженер.
 Лок, Мария (1805 или 1808 [по документам 1794] — 1878) — австралийский абориген, землевладелица.
 Лок, Спенсер (род. 1991) — американская актриса.
 Лок, Темби (род. 1970) — американская актриса кино и телевидения.
 Лок, Эдуар (род. 1964) — канадский хореограф.
 Лок, Эрик (1919—1941) — британский лётчик-ас Второй мировой войны.

Населенные пункты 
 Лок — хутор, Успенский район, Краснодарский край, Россия.

Аббревиатуры 
 Союз 7К-ЛОК — Лунный Орбитальный Корабль проекта Н1-Л3.
 Латвийский олимпийский комитет (ЛОК)

Прочее 
 Лок — амплуа игрока в регби.
 «Лок» — англо-американский фильм 2013 года.

См. также 
 Локк
 Лог
 Лёк
 Лока
 Локи